Чагино — название населённых пунктов в России:
 Чагино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Чагино — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы при её расширении в 1960 году.
 Чагино — деревня в Крутинском районе Омской области.
 Чагино — деревня в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Чагино — село в Кашинском районе Тверской области.
 Чагино — деревня в Кривошеинском районе Томской области.
 Чагино — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Чагино — электроподстанция на юго-востоке Москвы.